„Work” – singel Jimmy Eat World (2005)
 „Work” – singel Kelly Rowland (2008)
 „Work” – singel Ciary (2009)
 „Work” – singel Rihanny (2016)